Конкурс песни Евровидение 1977 — 22-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 7 мая 1977 года в Лондоне на сцене Конгресс-центра в Уэмбли.

Франция стала первой страной, выигравшей конкурс пять раз. На этот раз победу французам принесла песня «L’oiseau et l’enfant» («Птица и ребёнок»), исполненная Мари Мириам. На данный момент, это последняя победа Франции на Евровидении.

Место проведения 

Ло́ндон () — столица Великобритании, расположен на юго-востоке одноимённого острова на берегах устья реки Темзы вблизи Северного моря.

Конкурс 1977 года был четвёртым в Лондоне и шестым в Великобритании. Местом проведения стал на этот раз Конгресс-центр в Уэмбли.

Формат 
Конкурс изначально был запланирован на 2 апреля, но из-за забастовки операторов и технических сотрудников Би-би-си конкурс пришлось отложить на месяц. Таким образом, конкурс 1977 года стал первым после конкурса 1956 года, состоявшимся в мае. Также из-за этой забастовки не были отсняты видеооткрытки, и между песнями просто показывали зрительный зал.

В 1977 году вновь вернулось ограничение на использование только государственных или местных языков. Петь по-английски было разрешено только Великобритании, Ирландии и Мальте. Несмотря на это, Германии и Бельгии всё же разрешили исполнять свои песни на английском языке, поскольку новое правило было принято после того, как в этих странах прошёл отбор на конкурс. В песне, представлявшей Австрию, также был английский текст.

Участвующие страны 

От участия в конкурсе на этот раз отказалась Югославия, в то время, как Швеция решила вернуться. Планировался дебют Туниса, но в итоге североафриканская страна отказалась от участия.

Германию в конкурсе представила популярная группа «Silver Convention», однако надежд она не оправдала, и их песня заняла лишь восьмое место. Австрию представила группа «Schmetterlinge» («Бабочки»), исполнившая первую в истории конкурса песню, высмеивающую Евровидение. Песня от Великобритании — «Rock Bottom», исполненная Майком Мораном и Линси де Пол, отражала ситуацию в стране в то время, и призывала не впадать в депрессию, а искать выход из непростой экономической ситуации. «Би-би-си» не поддерживали Морана и де Пол как следует, поскольку не хотели, чтобы они победили, и Великобритании пришлось бы второй год подряд проводить конкурс в условиях кризиса.

Вернувшиеся исполнители 
  — «The Swarbriggs» (1975)
  — Мишель Торр ( 1966)
  — «Hearts of Soul» ( 1970)
  — Иланит (1973)
  — Паулу ди Карвалью (1974) и Фернанду Торду (1973)
  — Беатрис Нойдлингер и Гюнтер Гросслерхер (1972 — в составе группы «Milestones»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Ноэл Килехан
  — Ивон Риолан
  — Гарри ван Хооф
  — Кристиан Колоновиц
  — Карстен Клоуман
  — Ронни Хэзлхёрст
  — Джонни Арти
  — Жозе Калвариу
  — Ронни Хэзлхёрст
  — Йоргос Хадзинасиос
  — Эльдад Шрем
  — Петер Жак
  — Андерс Берглунд
  — Рафаэль Ибарбия
  — Маурицио Фабрицио
  — Осси Рунне
  — Алин Эйнсуорт
  — Реймон Донне

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Брендан Балф
  — Кароль Шабрие
  — Ральф Инбар
  — Дженни Пиппаль
  — Сверре Кристоферсен
  — Армин Майвальд
  — Жак Арви
  — Ана Занатти
  — Колин Берри
  — Наки Агату
  — Ицхак Шимони
  — Мишель Штокер
  — Свен Линдаль
  — Исабель Тенаилье
  — Мариолина Каннули
  — Каарина Пённиё
  — Ан Плугартс
  — Марк Менан

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Примечания 

 
1977 год в музыке